Фредерик Самјуел Кото (; Њујорк, 15. новембар 1939 — 15. март 2021), познатији као Принц Јафет Фредерик Кото (), био је амерички глумац.

Филмографија 

|-
| 2000. || Одељење за убиства || || ||
|-
| 1993−1999. || Одељење за убиства || Homicide: Life on the Street || ||
|-
| 1997. || || -{The Defenders: Payback}- || || 
|-
| 1996. || || -{Two If By Sea}- || || 
|-
| 1995. || || -{Deadline For Murder: From Files Of...}- || || 
|-
| 1995. || || -{Out Of Sync}- || || 
|-
| 1994. || || -{Dead Badge}- || || 
|-
| 1994. || || -{The Corpse Had A Familiar Face}- || || 
|-
| 1994. || || -{The Puppet Masters}- || || 
|-
| 1993. || || -{Extreme Justice}- || || 
|-
| 1993. || || -{It's Nothing Personal}- || || 
|-
| 1993. || || -{The American Clock}- || || 
|-
| 1992. || || -{Almost Blue}- || || 
|-
| 1992. || || -{Chrome Soldiers}- || || 
|-
| 1992. || || -{Intent To Kill}- || || 
|-
| 1991. || Страва у Улици брестова 6: Фреди је мртав || -{Freddy's Dead: The Final Nightmare}- || || 
|-
| 1990. || || -{After The Shock}- || || 
|-
| 1990. || || -{Hangfire}- || || 
|-
| 1990. || || -{Tripwire}- || || 
|-
| 1989. || || -{A Whisper To A Scream}- || || 
|-
| 1989. || || -{Ministry Of Vengeance}- || || 
|-
| 1989. || || -{The Jigsaw Murders}- || || 
|-
| 1988. || Поноћна трка || -{Midnight Run}- || || 
|-
| 1987. || || -{Desperado}- || || 
|-
| 1987. || || -{In Self Defense}- || || 
|-
| 1987. || || -{Perry Mason: Case Of Scandalous...}- || || 
|-
| 1987. || || -{Terminal Entry}- || || 
|-
| 1987. || Тркач || -{The Running Man}- || || 
|-
| 1986. || || -{Eye Of The Tiger}- || || 
|-
| 1986. || || -{Harem}- || || 
|-
| 1985. || || -{Badge Of The Assassin}- || || 
|-
| 1985. || || -{Playing With Fire}- || || 
|-
| 1985. || || -{The Park Is Mine}- || || 
|-
| 1985. || || -{Warning Sign}- || || 
|-
| 1983. || || -{For Love And Honor: The Movie}- || || 
|-
| 1983. || Звездана комора || -{The Star Chamber}- || || 
|-
| 1982. || || -{Fighting Back}- || || 
|-
| 1980. || || -{Brubaker}- || || 
|-
| 1980. || || -{Rage}- || || 
|-
| 1979. || Осми путник || -{Alien}- || Паркер ||
|-
| 1978. || || -{Blue Collar}- || || 
|-
| 1977. || || -{Monkey Hustle}- || || 
|-
| 1977. || || -{Raid On Entebbe}- || || 
|-
| 1975. || || -{Friday Foster}- || || 
|-
| 1975. || || -{Report To The Commissioner}- || || 
|-
| 1975. || || -{Sharks' Treasure}- || || 
|-
| 1974. || || -{Truck Turner}- || || 
|-
| 1973. || Живи и пусти друге да умру || -{Live and Let Die}- || др Кананга/Мистер Биг || 
|-
| 1972. || || -{Across 110th Street}- || || 
|-
| 1972. || || -{Beverly Hills Crook}- || || 
|-
| 1972. || || -{Bone}- || || 
|-
| 1972. || || -{Man And Boy}- || || 
|-
| 1970. || || -{Night Chase}- || || 
|-
| 1970. || || -{The Liberation Of L.B. Jones}- || || 
|-
| 1968. || || -{Five Card Stud}- || || 
|-
| 1968. || Афера Томаса Крауна || -{The Thomas Crown Affair}- || || 
|-
| 1965. || || -{Nothing But A Man}- || || 
|-
| 1963. || || -{Four For Texas}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1939.
Умрли 2021.
Амерички глумци
Афроамерички глумци
Људи под псеудонимом
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду